Brestová může být:

Brestová (osada) — osada v obci Zuberec
Brestová (Roháče) — hora v Západních Tatrách 
Brestová (sedlo) — sedlo na pomezí Liptova a Oravy

Reference